The World Starts Tonight () — дебютный студийный альбом валлийской певицы Бонни Тайлер, выпущенный в феврале 1977 года на лейбле RCA Records. Большинство песен были написаны Ронни Скоттом и Стивом Вольфом, которые работали в качестве менеджеров артистки, пока она была подписана на RCA. Они также спродюсировали альбом вместе с Дэвидом Маккеем.

Из альбома были выпущены два сингла. Первый, «Lost in France», получил серебряную сертификацию от Британской ассоциации производителей фонограмм за более чем 250 000 проданных копий. Другой, «More Than a Lover», однако, не смог добиться успеха в родном британском сингловом чарте после того, как «Би-би-си» запретила песню на радио из-за спорного содержания.

Альбом был положительно воспринят музыкальными критиками, а Тайлер они назвали «многообещающей» артисткой. Коммерчески пластинка была очень популярна в Швеции, там она достигла второго места в альбомном чарте. В альбомных чартах других стран альбом не появился.

Вскоре после записи альбома Тайлер сделала операцию на голосовых связках, после которой у певицы появился узнаваемый хриплый голос.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Бонни Тайлер
Альбомы RCA Records
Альбомы на английском языке
Альбомы Великобритании